Жан I де Монморанси (; ум. в июне 1326) — сеньор де Монморанси, д'Экуан, д'Аржантан, де Дамвиль, де Берневаль.

Биография 
Сын Матье IV де Монморанси и Жанны де Леви.

О жизни этого сеньора известно немногое. Он упоминается вместе со своим отцом в документе от 5 августа 1303, содержащем список сеньоров, сопровождавших Филиппа IV Красивого в походе во Фландрию; возможно, он участвовал в битве при Монс-ан-Певеле в следующем году.

В 1305/1306 наследовал своему бездетному старшему брату Матье V. В октябре 1309 даровал монахам-доминиканцам из Аржантана, именуемым якобинцами, виноградник, расположенный рядом с их владениями.

Судился за наследство Жанны де Шантийи, вдовы своего старшего брата, с её вторым мужем Жаном де Гином, виконтом де Мо. В 1313 прево Парижа вынес постановление, утверждённое Парламентом, о переходе спорных земель в руки короля, до принятия окончательного решения.

Участвовал в походе Филиппа V Длинного, собравшего на Пасху 1317 феодальное ополчение для войны во Фландрии. Для этой экспедиции Жан снарядил тридцать воинов, что, по мнению Андре Дюшена, свидетельствует о могуществе дома де Монморанси, поскольку мессир Шарль де Валуа, граф Алансонский, принц королевской крови, должен был выставить всего 20 воинов, Роберт III д'Артуа — 30, Филипп де Валуа — 40, Луи де Клермон и другие принцы — по 40—50, и только предводитель войска Карл Валуа и младший брат короля Карл де Ла Марш — по 100. Поход закончился подписанием перемирия, продленного до 1318 года.

От 31 марта 1320 года известна еще одна хартия о дарении земли монастырю в Аржантане.

Жан де Монморанси умер в июне 1326 и был погребен в церкви в Конфлан-Сент-Онорин.

Семья 
Жена: Жанна де Кальто (ум. до 22.04.1350), дочь Робера де Кальто, сеньора де Берневаль-ан-Ко, и N де Удан. Вторым браком вышла за Гийома де Рошфора

Дети:

 Шарль I де Монморанси (ум. 11.09.1381), маршал Франции. Жена 1) (7.1.1331): Маргарита де Божё (ум. 1336), дочь Гишара VI де Божё и Марии де Шатийон; 2) (26.01.1341): Жанна де Руси, дама де Блазон и де Сен-Шимельер-ан-Анжу (ум. 1361), дочь графа Жана V де Руси и Маргариты де Бомьер; 3) Пернель де Вийер, дама де Витри-ан-Бри, де Ла Тур де Шомон и де Вийер-ле-Сек (ум. 1400/1415), дочь Адама Заики, сеньора де Вийера, и Алисы де Мери
 Матье де Монморанси (ум. 29.06.1360), сеньор д'Авремениль, де Букеваль и де Гуссенвиль. Жена (до 7.04.1349): Эглантина де Вандом, дама де Вантруз и де Шарансуа, дочь Жана де Вандома, сеньора де Шартр-сюр-Луар, и Филиппы де Мезалан, дамы де Ла-Ферте-Эрно. Родоначальник линии сеньоров д'Авремениль
 Жан де Монморанси, сеньор д'Аржантан
 Изабелла де Монморанси (ум. после 2.03.1341). Муж (13.10.1336): Жан I де Шатильон-сюр-Марн (ум. 1363)

<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe; 
|1= 1. Жан I де Монморанси
|2= 2. Матье IV де Монморанси (ум. 1305) сеньор де Монморанси
|3= 3. Жанна де Леви (ум. 1307/1309)
|4= 4. Матье III де Монморанси (ум. 1270) сеньор де Монморанси
|5= 5. Жанна де Бриенн (ум. 1270) 
|6= 6. Ги III де Леви (ум. 1297/1300) сеньор де Мирпуа
|7= 7. Изабелла де Марли (ум. 1300)
|8= 8. Бушар VI де Монморанси (ум. 1243) сеньор де Монморанси
|9= 9. Изабелла де Лаваль
|10= 10. Эрар II де Бриенн (ум. 1245/1246) сеньор де Рамерю
|11= 11. Филиппа Шампанская (1195/1197 — 1250)
|12= 12. Ги II де Леви (ум. после 1255) сеньор де Мирпуа
|13= 13. Жанна де Брюйер-ле-Шатель
|14= 14. Бушар II де Марли (ум. до 1256)
|15= 15. Агнес де Бомон (ум. после 1256) 
|16= 16. Матье II де Монморанси (ум. 1230)сеньор де Монморанси
|17= 17. Гертруда де Суассон (ум. ок. 1222)
|18= 18. Ги V де Лаваль (ум. 1210)сеньор де Лаваль
|19= 19. Авуаза де Краон (ум. 1210)  дама де Краон и де Шателе
|20= 20. Андре де Бриенн (ум. 1189) сеньор де Рамерю
|21= 21. Адель де Венизи (ум. 1221/1222) дама де Венизи
|22= 22. Генрих II (1166 — 1197) граф Шампани, король Иерусалима
|23= 23. Изабелла Иерусалимская (1172 — 1206) королева Иерусалима
|24= 24. Ги I де Леви (ум. 1233) сеньор де Мирпуа
|25= 25. Гибурга де Монфор (ум. после 1234)
|26= 26. Тома I де Брюйер-ле-Шатель (ум. 1251)
|27= 27. Агнес де Бомон-ан-Гатине (ум. 1249)
|28= 28. Бушар I де Марли (ок. 1190 — 1226)
|29= 29. Матильда де Шатофор (ум. после 1267)
|30= 30. Гийом Крысиная нога (1214—1269)  сеньор де Бомон-ан-Гатине 
|31= 31. Жанна д'Акиньи' (1210—?)
}}</center>

 Литература 
 Du Chesne A.'' Histoire genealogique de la maison de Montmorency et de Laval. — P.: Cramoisy, 1624. pp. 190–194

Ссылки 
 JEAN de Montmorency

Дом де Монморанси